Yoro puede referirse a:

Lugares
Yōrō, una ciudad en la Prefectura de Gifu, Japón;
Yoro, departamento de Honduras; 
Yoro, ciudad de Honduras, capital del departamento homónimo;
Yoro, un pueblo de Malí;

Otros usos
Yōrō, una era japonesa; o
Río Yōrō, un pequeño río en la Prefectura de Chiba, Japón.